Існує декілька фільмів з назвою «Земля»:
 Земля — художній фільм режисера Олександра Довженка 1930 року.
 Земля — художній фільм режисерів Амвросія Бучми та Леся Швачка 1954 року.
 Земля — художній фільм режисера Хуліо Медема 1996 року.
 Земля — документальний фільм режисерів Аластера Фотерґілла та Марка Лінфілда 2007 року.